Le terme Mergouez peut se référer à:

Personnalités
Troilus de Mesgouez (1536-1606), gouverneur de Saint-Lô en 1579 et Carentan, puis en 1568 le poste de gouverneur de Morlaix. En 1576, le roi Henri  crée en sa faveur le marquisat de La Roche en Saint-Thois dans l'actuel Finistère. En 1577 et 1578, le roi Henri  lui accorde deux commissions : celle de 1578 le nomme vice-roi des Terres-Neuves, c'est-à-dire de la Nouvelle-France, avec pouvoir de gouverner celle-ci.

Toponymes
Lac Mesgouez, plan d'eau traversé par la rivière Rupert, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Autres
Manoir de Mesgouez, immeuble située en Ploumoguer, une commune du Finistère, France.